Lallement steht für:
 (5447) Lallement, Hauptgürtelasteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 5001 bis 5500

Lallement ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Lallement (1843–1891), französischer Stellmacher
 Rosine Lallement (* 1951), französische Astrophysikerin, Mitglied der Ehrenlegion

Siehe auch:
 Lalemant
 Lallemand
 Lallemant
 Avé-Lallemant